Annett Gamm – tuffatrice tedesca
 David Gamm – slittinista tedesco
 Rüdiger Gamm – calcolatore prodigio tedesco